Doppelfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Doppelfeld (* 1939), deutscher Nuklearmediziner, Hochschullehrer und Redakteur
 Otto Doppelfeld (1907–1979), deutscher Prähistorischer und Provinzialrömischer Archäologe